Ла Хардона има више значења:

 Ла Хардона (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Хардона (Сонакатлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику